Het wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 1991 was de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1991. De races werden verreden op 19 oktober 1991 op het Phillip Island Grand Prix Circuit op Phillip Island, Australië.

Race 1

Race 2

Eindstanden na wedstrijd

1991
Phillip Island